Kathiresan ist der Name folgender Personen:
 Indumathi Kathiresan, indischer Fußballspieler
 Kandasamy Kathiresan (* 1956), US-amerikanischer Meeresbiologe
 Sekar Kathiresan, indisch-US-amerikanischer Kardiologe und Genetiker